Promesse peut renvoyer à :

Cinéma 
Promesse (Ningen no yakusoku), un film japonais de Yoshishige Yoshida sorti en 1986.

Parfum 
 Promesse, parfum de Cacharel (2005)

Divers 
 Une promesse, terme en marketing ;
 La promesse,  dans le scoutisme ;
 Promesse, album de Patrick Fiori, sorti en 2017.

Voir aussi 
 
 
 Les Promesses (film 2021)